БНФ — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Нотація Бекуса — Наура
 Білоруський народний фронт